est un mot anglais signifiant « soldat ». Il peut faire référence à :

Toponymie 
 Le lac Soldier est un lac de Californie ;
 Soldier, une ville du comté de Monona, en Iowa, aux États-Unis ;
 Soldier, ville américaine située au Kansas.

Musique

Album 

 , album d' sorti en .

Chanson 

 Soldier, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album In a World Like This sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album New Amerykah Part One (4th World War) sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  sortie en 1972 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Drowning Pool présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 

 , film américain de  sorti le  ;
 , film d' sorti le  ;
 , film indien de  sorti en 2009 ;
 , film indien de  sorti le .